Per casa Bottelli si possono intendere due palazzi di Milano progettati dall'architetto comunale Romeo Bottelli verso la fine del XIX secolo:
 Casa Bottelli, in via Dante 12
 Casa Bottelli, in piazza Castello 16